Amare – verbo legato ad amore (es. Gianluca ama Viola)  
 Amare – film del 1964
 Amare/Grida – singolo di Mino Vergnaghi del 1979
 Amare – singolo de La Rappresentante di Lista del 2021
 Amare amare – singolo di Andrea Mingardi del 1994

Pagine correlate 
 Amara
 Amari
 Amaro